Giovane Gávio — voleibolista brasileiro
 Giovanni Aparecido Adriano dos Santos — futebolista brasileiro
 Giovane Élber — futebolista brasileiro
 Giovanni Silva de Oliveira — futebolista brasileiro
 Giovani (cantor) — músico brasileiro, da dupla Gian & Giovani

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes